Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Fussballclub Zürich nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.

Stagione

Calciomercato

Rosa 
Aggiornata al 13 febbraio 2019.

Collegamenti esterni 

2018-2019